Nanten steht für:
 (8210) NANTEN, einen Asteroiden
 Nanten, einen Berg im Okuchichibu-Gebirge
 NANTEN-Teleskop, ein Radioteleskop

Nanten ist der Familienname folgender Personen:
 Yutaka Nanten, japanische Manga-Zeichnerin